Светлана Александровна Кузњецова (; рођена 27. јуна 1985. у Лењинграду, СССР) је руска професионална тенисерка. Тенисом се професионално бави од 2000. године.

Најбољи пласман Кузњецове на ВТА листи је друго место, на ком се по први пут нашла 10. септембра 2007. Освојила је два гренд слем турнира у појединачној конкуренцији (Отворено првенство САД 2004. и Ролан Гарос 2009) и два у конкуренцији женских парова (Отворено првенство Аустралије 2005 и 2012).

Пласман на ВТА листи на крају сезоне

Финала гренд слем турнира

Појединачно (4)

Победе (2)

Порази (2)

Женски парови (7)

Победе (2)

Порази (5)

ВТА финала

Појединачно (30)

Победе (12)

Порази (18)

Учешће на Гренд слем турнирима

Појединачно

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 1985.
Санктпетербуржани
Руски тенисери
Победници гренд слем турнира у тенису — жене појединачно
Победници гренд слем турнира у тенису — женски парови
Победници Отвореног првенства Аустралије у тенису
Победници Отвореног првенства Француске у тенису
Победници Отвореног првенства Сједињених Америчких Држава у тенису
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2004.
Руски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2004.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2008.
Руски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2008.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2016.
Руски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2016.